Het zesde Europees kampioenschap voetbal onder 16 werd gehouden van 11 mei tot en met 21 mei 1988. Het toernooi werd gespeeld in Spanje. Gastland Spanje werd voor de tweede keer de toernooiwinnaar. In de finale werd gespeeld tegen Portugal. Het werd 0–0 en de strafschoppenserie eindigde in 4–2. DDR werd derde.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

1988
Voetbal in 1988
Voetbal in Spanje
Voetbal